Masashi est un prénom japonais habituellement donné aux garçons.

Quelques personnes notables portant ce prénom :
Masashi Asaki (まさし), artiste de manga
Masashi Ebara (正士), seiyu
Masashi Fujimoto, acteur
Masashi Hamauzu (正志), compositeur
Masashi Kishimoto (斉史), artiste de manga
Masashi Motoyama (雅志), footballeur
Masashi Nakayama (雅史), footballeur
Masashi Oiso (雅志), Magic: The Gathering Player
Masashi Oguro (将志), footballeur
Masashi Ozaki (将司), golfeur
Masashi Sada (まさし ; nom réel : 雅志), musicien
Masashi Sugawara (正志), seiyu''
Masashi Tanaka (政志), artiste de manga
Masashi Tashiro (まさし), artiste de télévision
Masashi Ueda (まさし), artiste de manga

Homonymie de prénom